Una forma de poesia. Vegeu poesia experimental.
 El poema de Joan Brossa de 1941 Poema experimental.
 El poema de Joan Brossa de 1947 Poema experimental.